Орест Андреевич Колесов (род. 12 сентября 1926, Сталино) — украинский советский деятель, министр угольной промышленности УССР. Депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва. Член ЦК КПУ в 1976—1981 г. Доктор технических наук (1995), академик Академии инженерных наук Украины.

Биография 
Родился в семье шахтера.

Трудовую деятельность начал в 1943 году слесарем разреза № 2 треста «Богуславуголь» Свердловской области РСФСР.

В 1944 году поступил в Свердловский горный институт, затем перешел в Донецкий индустриальный институт, который окончил в 1950 году, получив специальность горного инженера по разработке месторождений полезных ископаемых.

В 1950—1954 г. — помощник начальника участка шахты, начальник производственно-технической части рудника, начальник участка угольного комбината «Дальстроя», заместитель начальника отдела управления «Дальстройуголь» РСФСР.

Член КПСС с 1953 года.

В 1954—1963 г. — заместитель главного инженера, главный инженер, начальник ряда шахт треста «Октябрьуголь» Сталинской области.

В 1963—1974 г. — управляющий треста «Макеевуголь», начальник комбината «Макеевуголь» Донецкой области. В 1973 году учился в Институте управления народным хозяйством СССР.

В феврале — мае 1974 г. — 1-й заместитель министра угольной промышленности Украинской ССР.

4 мая 1974 — 13 декабря 1978 г. — министр угольной промышленности Украинской ССР.

В декабре 1978—1995 г. — директор Макеевского научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности.

В 1995—2003 г. — заведующий отделом перспективного развития и научно-исследовательской деятельности конструкторских разработок Центрального штаба Государственной военизированной горно-спасательной службы в городе Донецке.

В 2003—2009 г. — заведующий отделом нормативных документов, с 2009 — советник начальника Донецкого экспертно-технического центра Госгорнпроминспекции Украины.

Потом — на пенсии в Донецке.

Награды 
 орден Ленина
 два ордена Трудового Красного Знамени
 почетная грамота Президиума Верховного Совета СССР
 кавалер знака «Шахтерская слава» 1, 2, 3 ст.
 лауреат премии Совета Министров СССР
 медали

Литература 
 Депутаты Верховного Совета СССР. 9-й созыв — 1974 г.

Ссылки 
 
 

Члены ЦК КП Украины
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Министры угольной промышленности Украинской ССР
Заместители министра угольной промышленности Украинской ССР
Делегаты XXV съезда КПСС